Джи́на То́ррес (; 25 апреля 1969, Манхэттен, Нью-Йорк) — американская актриса, наиболее известная по ролям Кас в фильмах «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», Зои в сериале «Светлячок» и его сиквеле «Миссия „Серенити“», Джессики Пирсон в сериале «Форс-мажоры», а также Небулы в сериале «Удивительные странствия Геракла» и Клеопатры в сериале «Зена — королева воинов».

Ранние годы 
Джина Торрес родилась в Flower Fifth Avenue Hospital в Манхэттене, штат Нью-Йорк. Она была самой младшей из трёх детей. Родители были выходцами с Кубы. Отец работал наборщиком в газете La Prensa, а затем — в New York Daily News, а мать была домохозяйкой. Её семья недолгое время жила в Вашингтон-Хайтс, а затем переехала в Бронкс. Она росла рядом со смешанным районом Гранд-Конкурс, преимущественно населённого латиноамериканцами, культуру которых она активно впитала в себя.

Джина с самого детства тянулась к сцене. Будучи твёрдо убеждённой, что её будущее — в шоу-бизнесе, она поступила в престижную Нью-Йоркскую школу музыки и искусств Fiorello H. LaGuardia High School, где специализировалась в области вокальной подготовки. В свободное время она пела в школьных постановках, а также в церковном хоре.

Карьера 
Окончив среднюю школу, Джина устроилась администратором в театр в Линкольн-центре. Эту работу она совмещала с началом актёрской карьеры, появившись в таких пьесах и мюзиклах как , «Самый приятный бордель в Техасе» и «Комната Марвина».

Параллельно с работой в театре Торрес начала появляться в кино и телевидении. Её дебют на телеэкране состоялся в 1992 году в эпизоде сериала «Закон и порядок», в котором она в другой роли снялась еще раз в 1995 году. Также она появлялась в таких сериалах, как «Полиция Нью-Йорка», «Одна жизнь, чтобы жить», «Профайлер», «Зена — королева воинов», «Её звали Никита». 

Дебют Торрес на большом экране состоялся в 1996 году в фильме «Постель из роз» с Мэри Стюарт Мастерсон и Кристианом Слейтером в главных ролях. Затем она снималась в роли второго плана в сериале «Удивительные странствия Геракла». В 2000 году Джина получила главную роль в телесериале , а в 2002 году снялась в роли Зои в сериале «Светлячок», которая принёс ей известность. 

В 2003 году Торрес сыграла роль Кас во втором фильме трилогии: «Матрица: Перезагрузка», а позже и в третьем — «Матрица: Революция». Также она появлялась в многочисленных ролях в популярных сериалах таких, как «C.S.I.: Место преступления», «24 часа», «Щит», , «Юристы Бостона», «Кости», «Вспомни, что будет», «Сплетница», «Дневники вампира», «Форс-мажоры» и других. В 2021 году она получила одну из главных ролей в сериале «9-1-1: Одинокая звезда».

Личная жизнь 
22 сентября 2002 года Джина вышла замуж за актёра Лоренса Фишберна, с которым она познакомилась на съёмках фильма «Матрица: Перезагрузка». У пары есть дочь — Делайла Фишберн (род. в июне 2007). 20 сентября 2017 года, за два дня до их 15-й годовщины свадьбы, Торрес призналась, что рассталась с мужем ещё в начале осени 2016 года. Фишберн подал на развод 2 ноября 2017 года, спустя год после их расставания.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Киноактрисы США